een gemeente in Tsjechië:
Vražné, regio Moravië-Silezië
Vrážné, regio Pardubice